Ilse De Winne (journaliste)
 Ilse De Winne (personage)